Liste Swadesh de 207 mots en français et en croate.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Hrvatski enciklopedijski rječnik, EPH i Novi Liber, Zagreb, 2004 -  
 Valentin Putanec, Francusko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1995 -

Article connexe 
 croate

Liens externes 
  (source principale)
  Dictionnaires de croate (Lexilogos)
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wikirječnik (Wiktionnaire croate)

Croate
Langue croate
Diasystème slave du centre-sud